De volgende tabel geeft alle winnaars van de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen.

Lijst van winnaars 
Allen gereden op de Gaverbeek-hippodroom

Zie ook 
 Hippodroom Waregem
 Waregem Koerse

Ruiter
Winnaars van de Grote Steeple-chase van Vlaanderen
Paardensport in België
Winnaars